Ме́кка () — город в западной Саудовской Аравии. Является священным городом для мусульман. Несмотря на то, что в священном городе по законам ислама запрещено насилие, на протяжении веков неоднократно становился ареной боевых действий.
 Осада Мекки (683) — войсками Халифата Омейядов и сторонниками Алидов в 683 году в ходе Второй фитны
 Осада Мекки (692) — войсками Халифата Омейядов и сторонниками Алидов в 692 году в ходе Второй фитны
 Битва при Мекке — произошла в 1813 году в ходе Османо-саудовской войны, между армией Египетского паши Мухаммеда Али и армией саудидов под предводительством Фейсала бин Сауд аль-Кабира

В искусстве 
 «Осада Мекки» — Забытое восстание в главной исламской святыне и рождение Аль-Каиды — документально-публицистическая книга корреспондента The Wall Street Journal о Теракте в Мекке 20 ноября 1979 года

См. также 
 Завоевание Мекки
 Битва за Мекку
 Битва при Мекке (1924)